Tadeusz Milewski – polski żołnierz, powstaniec warszawski
 Tadeusz Milewski – polski językoznawca, profesor
 Tadeusz Milewski – polski grafik, malarz i pedagog
 Tadeusz Milewski – polski społecznik, działacz Polskiego Związku Niewidomych, paraolimpijczyk